Adelchi Virgili (1990) – tennista italiano
 Biagio Virgili (1929-2010) – politico italiano
 Dante Virgili (1928-1992) – scrittore italiano
 Domenico Virgili (...) – direttore d'orchestra italiano
 Elisabetta Virgili (1960) – attrice e cantante italiana
 Luciano Virgili (1922-1986) – cantante italiano
 Mariangela Virgili (1661-1734) – religiosa italiana, terziaria carmelitana
 Massimiliano Virgilii (1967) – attore, doppiatore, dialoghista e direttore del doppiaggio italiano
 Polidoro Virgili (1470-1555) – umanista, storico e presbitero italiano, naturalizzato inglese
 Tiziana Virgili (1959) – medico e politica italiana
 Vittorio Virgili (1940-2018) – imprenditore italiano

Pagine correlate 
 Giuseppe Virgili
 Virgilio (disambigua)